Jodupp ist ein ostpreußischer Ortsname:
 Jodupp, bis 1929 Groß Jodupp, 1938 bis 1945 Holzeck, Dorf im Kreis Goldap, seit 1945:  Czarnowo Wielkie, Dorf im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Klein Jodupp, 1938 bis 1946 Kleinschelden, Dorf im Kreis Goldap, ab 1946: Petrowskoje, untergegangenes Dorf im Rajon Nesterow, Oblast Kaliningrad, Russland
 Mittel Jodupp, 1938 bis 1945 Mittelholzeck, Kreis Goldap, ab 1945: Czarnowo Średnie, untergegangenes Dorf im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen